Ксусс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 65 км на південний схід від Меца, 39 км на схід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ксусс на сайті французького Національного інституту географії
 Ксусс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ксусс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ксусс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ксусс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель